Body and Brain Connection, también conocido como Dr. Kawashima's Body and Brain Exercises en Regiones PAL, es un videojuego de entretenimiento de lógica desarrollada y publicada por Namco Bandai Games para Kinect de Xbox 360. Fue estrenado en Japón el 20 de noviembre de 2010, en Norte América el 8 de febrero de 2011, y en Europa el 11 de febrero de 2011.

El juego contiene problemas mentales y problemas matemáticos para el entrenamiento del cerebro y plantear preguntas; el jugador debe ejecutar muchas acciones físicas también. La mayoría de sus críticas han sido mixtas y que era un juego inofensivo.

Jugabilidad 
Body and Brain Connection es un juego de lógica el cual hace preguntas mentales que requieren una respuesta dada con una acción física. La meta del juego es reforzar las preguntas mentales a través de juegos con acciones físicas. Cuando el jugador comienza el juego, permite al jugador hacer un examen el cual toma alrededor de diez minutos para determinar su edad cerebral. El jugador es guiado a través de los exámenes de la edad cerebral por Ryuta Kawashima, quien también apareció en Brain Age para Nintendo DS y o para Nintendo Wii. U.

Los juegos usualmente son ejercicios cortos que terminan en pocos minutos. Algunos de los juegos incluyen ejercicios matemático los cuales requieren que el jugador haga acciones con las manos.

Recepción 
Body and Brain Connection recibió comentarios mixtos que mencionaban que el juego era inofensivo; recibió un 57.5% de GameRankings. Chris Watters llamó al juego "superficial y erróneo" por su falta de contenido, pero mencionó que era exitosamente usado en una "nueva manera". Tom Hoggins de The Daily Telegraph'''mencionó que el juego exitosamente creó un nuevo género de videojuego llamado "mathercise". Sarah Ditum de The Guardian criticó el juego como "ligeramente siniestro", pero mencionó que en la opción de multijugador tenía una divertida colección de minijuegos. Eric Neigher de GamePro'' felicitó al juego por traer algo nuevo para el género de entrenamiento del cerebro.

Referencias 

 

Videojuegos de Namco Bandai
Videojuegos de 2010
Videojuegos para Kinect
Videojuegos para Xbox 360
Videojuegos educativos
Videojuegos de un solo jugador y de multijugador
Videojuegos exclusivos para Xbox 360